Janew (, ), veraltet auch Janeff, selten transkribiert als Janev, ist ein slawischer Familienname.

Namensträger 
 Alexandar Janew (* 1990), bulgarischer Basketballspieler
 Atanas Janew (* 1950), bulgarischer Politiker
 Christo Janew (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
 Damir Janew (1910–1993), bulgarischer Partisanenführer
 Dimitar Popnikolow Janew (1880–1978), bulgarischer Revolutionär
 Ewgeni Janew (* 1973), bulgarischer Schachspieler
 Gerassim Janew (1879–??), bulgarischer Revolutionär 
 Janaki Janew, bulgarischer Revolutionär
 Jane Janew (* 1971), bulgarischer Politiker
 Jani Popnikolow Janew (1878–1945), bulgarischer Revolutionär
 Janko Janeff (1900–1945), bulgarischer Dichter und Philosoph
 Kosta Janew (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Krum Janew (1929–2012), bulgarischer Fußballspieler
 Kyril Janew (* 1926), bulgarischer Schauspieler
 Petar Janew (1886–1925), bulgarischer Politiker
 Ratko Janev (1939–2019), mazedonischer Atomphysiker
 Simeon Janew (* 1942), bulgarischer Schriftsteller

 Teodor Janew (* 1950), bulgarischer Schauspieler

Familienname
Slawischer Personenname